Скопье:
 Скопье — столица Северной Македонии
 Скопье — самый большой аэропорт Северной Македонии
 «Скопье» — македонский футбольный клуб из одноимённого города
 Скопье (Республика Скопье) — название Республики Македонии, официально используемое властями Греции.

Примечания